Luisa Amelia Estefanía de Baden (Schwetzingen, 5 de junio de 1811-Karlsruhe, 19 de julio de 1854) fue princesa de Baden y princesa consorte de Vasa. Era la hija primogénita del gran duque Carlos II de Baden y de Estefanía de Beauharnais (hija adoptiva de Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses).

Matrimonio y descendencia 
El 9 de septiembre de 1830 contrajo matrimonio en Karlsruhe con su primo, el príncipe Gustavo Gustavsson de Vasa (1799-1877), hijo y presunto heredero del depuesto rey Gustavo IV Adolfo de Suecia y de su esposa, Federica de Baden. Luisa Amelia y Gustavo tuvieron dos hijos:
 Luis (1832-1832).
 Carola (1833-1907), reina de Sajonia como consorte del rey Alberto I.
Luisa Amelia y Gustavo se divorciaron en 1844.

Títulos y estilos 
 5 de junio de 1811-9 de septiembre de 1830: Su Alteza Gran Ducal la princesa Luisa de Baden.
 9 de septiembre de 1830-1844: Su Alteza Gran Ducal la princesa de Vasa, condesa de Itterburg, princesa de Baden.
 1844-19 de julio de 1854: Su Alteza Gran Ducal la princesa Luisa de Baden.

Ancestros

Enlaces externos 

Nobles de Suecia
Nobles de Alemania del siglo XIX
Princesas de Baden
Nacidos en Schwetzingen